Predator – seria amerykańskich filmów fantastycznonaukowych
 Predator (1987)
 Predator 2 (1990)
 Obcy kontra Predator (2004) – crossover Predatora z serią Obcy
 Obcy kontra Predator 2 (2007) – kontynuacja powyższego filmu
 Predators (2010)
 Predator (2018)
 Predator: Prey (2022)
 Predator – fikcyjny przedstawiciel inteligentnej pozaziemskiej cywilizacji znany z powyższej serii filmów.
 MQ-1 Predator – Bezzałogowy Bojowy Aparat Latający produkowany przez General Atomics Aeronautical Systems.
 Predator – album zespołu Accept
 The Predator – album Ice Cube’a

Zobacz też 

 Aliens versus Predator
 Aliens vs. Predator 2